

Astronomia 
 Gainsborough – cratere meteoritico sulla superficie di Mercurio
 8236 Gainsborough –  asteroide della fascia principale

Cinema 
 Gainsborough Picture – studio cinematografico britannico

Geografia 
 Gainsborough – municipalità rurale del Saskatchewan (Canada)
 Gainsborough – città del Lincolnshire (Regno Unito)
 Gainsborough – quartiere del Suffolk (Regno Unito)

Persone 
 Thomas Gainsborough – pittore britannico

Altro 
 Conte di Gainsborough – titolo nobiliare di pari del Regno Unito